Horvátország
 Višnjevac, Adolffalva település horvát neve Eszék községben, Eszék-Baranya megyében
 Višnjevac, falu Veliko Trojstvo községben, Belovár-Bilogora megyében

 Szerbia
 Višnjevac, Meggyes falu szerb neve Szabadka községben, az Észak-Bácskai körzetben